Чемпионат США по шахматам 2017 () — соревнование, которое проходило с 27 марта по 10 апреля в Сент-Луисе.

Регламент 

 Игроки должны присутствовать за доской до начала каждого тура.
 Игрокам запрещается соглашаться на ничью до 30 хода.
 Запрещается проносить в турнирный зал любые электронные приборы.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, с последующими 30 минутами до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.
 Игроки обязаны вести точную запись каждой партии.
 При дележе первого места, для выявления победителя, должны будут быть сыграны партии с укороченным контролем времени (быстрые, блиц, армагеддон).

Участники 

¹) рейтинги даны на март 2017 года

Призы 
Общий призовой фонд $194 000

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 US Chess Championships 2017 на сайте The Week in Chess

Чемпионаты США по шахматам
2017 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сент-Луисе
2017 год в Миссури
Март 2017 года
Апрель 2017 года
Спорт в США в 2017 году